Thérèse Desqueyroux – romanzo del 1927 di François Mauriac
Il delitto di Thérèse Desqueyroux (Thérèse Desqueyroux) – film del 1962 diretto da Georges Franju
Thérèse Desqueyroux – film del 2012 diretto da Claude Miller